Sinkwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Sinkwitz (1886–1933), deutscher Landschaftsmaler und Grafiker
 Paul Sinkwitz (1899–1981), deutscher Maler und Typograf

Siehe auch:

 Sienkiewic
 Sienkiewicz
 Zenkevičius
 Zienkiewicz